

Niemcy 
1 dzielnica miasta:
 Massen – dzielnica Unny

1 gmina:
 Massen-Niederlausitz – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster

Osoby 
 Osa Massen – duńska aktorka